Тапероа:

 Тапероа — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Тапероа — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.